Освајање слободе се може односити на:

 Освајање слободе - филм Здравка Шотре из 1979. године.
 Освајање слободе - награда коју додељује Фонд „Маја Маршићевић Тасић“.